Palhaço

Aves 
Bobo-pequeno — espécie
Procellaria — género de ave das quais algumas espécies são conhecidas por bobo

História e geografia 
Bobo da corte — funcionário da corte
Bobo Diulasso — cidade no sudoeste do Burquina Fasso
Bobôs — povo da África

Ver também 
Bobó — prato da culinária africana